Беркнер:

 Беркнер, Ллойд (1905—1967) — американский физик и инженер.
 Беркнер, Сергей Самуилович (1923—2022) — советский и российский филолог, доктор филологических наук (1989), профессор (1991), последний живший узник Белостокского гетто.
 Беркнер — ледниковый остров в Антарктиде.
 Беркнер — крупный ударный кратер на обратной стороне Луны.